Експанзия означава разширяване, може да се отнася до:

 Икономика
 Икономическа експанзия
 Експанзия на Кондратиев

 Политика
 Експанзионизъм
 Империализъм
 Колониализъм (Имперската експанзия е придружавана от икономическа още от древни времена.)

 Политика – османска и арабска експанзия
 Арабско-ислямски завоевания
 Ислямски нашествия в Индия (Ислямска експанзия в Южна Азия)
 Арабско-ислямско завоюване на Северна Африка
 Арабско завоюване на Армения
 Османска империя